Каратека — компьютерная игра 1984 года.
  — термин, обозначающий тех, кто занимается японским боевым искусством карате.